Mount Field kan syfta på följande:
 Mount Field, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Field, British Columbia, ett berg i Kanada